Околоме има више значења:

 Околоме (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Околоме (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику